Atlas (mitologia) — titã da mitologia grega
 Atlas (cartografia) — coleção de mapas

Lugares 
 Cordilheira do Atlas — cadeia montanhosa no noroeste de África
 Anti-Atlas — cordilheira de Marrocos
 Alto Atlas — cordilheira de Marrocos
 Médio Atlas — cordilheira de Marrocos
 Atlas do Tell — cadeia montanhosa de Marrocos, Argélia e Tunísia

Ciência e tecnologia 
 ATLAS (experiência) — experiência do CERN
 Atlas (topologia) — coleção de mapas topológicos
 Atlas (robô) — robô humanóide

Biologia 
 Atlas (anatomia) — primeira vértebra cervical
 Attacus atlas — nome científico da mariposa-atlas
 Aidi — ou cão do Atlas; raça de cão oriunda das montanhas do Atlas

Veículos 
 Atlas (família de foguetes) — família de foguetes dos Estados Unidos
 Atlas Cheetah — versão atualizada do caça francês Mirage III
 Airbus A400M — avião de 4 motores desenvolvido pela Airbus Military
 Nissan Atlas — utilitário produzido pela Nissan e pela UD
 Volkswagen Atlas — automóvel de grande porte da Volkswagen
 AeroVelo Atlas — extinto helicóptero de propulsão humana candidato ao Prémio Sikorsky
 Atlas III — extinto veículo de lançamento descartável de origem estadunidense

Entretenimento 
 Atlas (banda) — da Nova Zelândia
 Atlas (canção) — canção da banda Coldplay
 Atlas Genius — banda de rock alternativo de Adelaide, sul da Austrália
 Atlas Shrugged — livro de ficção da autora e filósofa Ayn Rand publicado em 1957
 Discovery Atlas — série de documentários transmitida pelo Discovery Channel
 Atlas (álbum de Parkway Drive) — quarto álbum da banda de metalcore australiano Parkway Drive

Organizações 
 Atlas Copco — empresa sueca
 Atlas Model Railroad — fabricante de ferromodelismo
 Atlas Fútbol Club — clube de futebol mexicano
 Club Atlético Atlas — clube de futebol argentino
 Atlas Entertainment — financiadora de filmes e empresa produtora estadunidense

Outros usos 
 Atlas (satélite) — satélite natural de Saturno
 Aladin Sky Atlas — programa de computador interativo de visualização de objetos astronômicos
 Digital Universe Atlas — programa de computador livre e de código aberto de planetário
 Charles Atlas — fisiculturista e autor de um método de exercícios isométricos para modelar o corpo

Desambiguações de ciências
Desambiguações de topônimos